QSU est un  qui signifie « Dois-je transmettre ou répondre sur la fréquence actuelle ? » ( Shall I send or reply on this frequency) selon le code Q.

Notes et références 

Code Q